Funktionalität steht für:
 Funktionalität (Produkt), Menge der in einem Produkt vorhandenen Funktionen mit festgelegten Eigenschaften
 Funktionalität (Chemie), das Vorhandensein funktioneller Gruppen in einem Molekül

Siehe auch:
 Erschleichung von Funktionalität (ein Anti-Pattern)
 Funktional (mathematische Funktion aus einem Vektorraum)
 Funktionsweise (Begriffsklärung)
 Funktion/Funktionalismus (Begriffsklärungen)